L'arciere del re (The Adventures of Quentin Durward) – film del 1955 diretto da Richard Thorpe
 L'arciere del re (Harlequin) – romanzo di Bernard Cornwell del 2000